Columbia se poate referi la

 Republica Columbia, stat din America de Sud
 Columbia Britanică, provincie din Canada
 Defileul Fluviului Columbia
 Mount Columbia un munte în regiunea Columbia Icefield, Canada
 Mount Columbia (Colorado)
 Capul Columbia, cel mai nordic punct al Canadei și Americii de Nord
 Columbia (Asteroid)
 Naveta spațială Columbia
 Columbia (casă de discuri)
 Arena Columbia, porecla stadionului Astra din Ploiești

Statele Unite ale Americii 
 Districtul Columbia''', district federal
 Universitatea Columbia Columbia (fluviu) din America de Nord care se varsă în Oceanul Pacific

 Columbia, statul 
 Columbia, statul 
 Columbia, statul 
 Columbia', capitala statului 

 Vezi și 

 Comitatul Columbia  Columbia (1889), navă care a aparținut societății HAPAG (Hamburg America Line)
 Muntele Columbia (dezambiguizare)''

Nume proprii